Patricia Mulvihill (1965-), coloriste de bande dessinée américaine
 Tony Mulvihill (1917-2000), homme politique australien